Bråttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bråttjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (9,35 ha)
Bråttjärnen (Rämmens socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (34,3 ha)
Bråttjärnen (Västra Ämterviks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,

Se även
Bråtetjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn